Kastamonu, szeldzsuk emirátus a 14. században
 Kastamonu, törökországi tartomány
 Kastamonu, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Kastamonu, az azonos nevű török tartomány székhelye